Râul Valea Lazului se poate referi la:

 Valea Lazului - afluent al Crișului Pietros
 Valea Lazului - afluent al râului Mara